Saint-Amour puede referirse a:
Saint-Amour, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Saint-Amour, vino producido en la región de Beaujolais, dentro de la Borgoña francesa.
Saint-Amour-Bellevue, comuna francesa situada en el departamento de Saona y Loira.
Saint-Amour, película franco-belga de comedia.